Thiago Seyboth Wild era il campione in carica, ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

Jonáš Forejtek ha conquistato il titolo battendo in finale Emilio Nava con il punteggio di 46–7, 6–0, 6–2.

Teste di serie

  Shintaro Mochizuki (secondo turno)
  Holger Vitus Nødskov Rune (secondo turno)
  Martin Damm (secondo turno)
  Jonáš Forejtek (campione)
  Thiago Agustín Tirante (secondo turno, ritirato)
  Toby Kodat (secondo turno)
  Harold Mayot (secondo turno)
  Emilio Nava (finale)

  Gauthier Onclin (terzo turno)
  Liam Draxl (terzo turno)
  Brandon Nakashima (semifinale)
  Shunsuke Mitsui (primo turno)
  Keisuke Saitoh (primo turno)
  Valentin Royer (quarti di finale)
  Jiří Lehečka (quarti di finale)
  Péter Makk (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019